B 200 bezeichnet:
 die Bundesstraße 200 in Deutschland
 die Bregenzerwaldstraße in Österreich
 die Spiegelreflexkamera Praktica B 200

Abkürzung